Jonathan Toews (1988-) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien. 
Miriam Toews (1964 –) est une romancière et une essayiste canadienne.
Vic Toews (1952-) est un député à la Chambre des communes du Canada.